

Гінтон — місто, штат Айова
 Гінтон — місто, штат Оклахома
 Гінтон — місто, штат Західна Вірджинія